J2M peut faire référence :

 au Mitsubishi J2M, un avion de chasse japonais
 à Jean-Marie Messier, dont c'était le surnom
 à Jean-Marc Morandini, journaliste TV français
 à Jean-Marc Mormeck, boxeur français
 à Jean-Michel Maire, journaliste et chroniqueur français